Demme é um sobrenome que pode se referir a:

 Ted Demme — Cineasta estadunidense.
 Jonathan Demme — Cineasta estadunidense, tio de Ted Demme.

Desambiguação